Острова́ Де-Ло́нга () — группа островов в Восточно-Сибирском море, в составе архипелага Новосибирских островов. Находятся к северо-востоку от острова Новая Сибирь. Включает острова: Жаннетты, Генриетты, Беннетта, Вилькицкого, Жохова.

Общая площадь составляет 228 км². Высота — до 426 м (о. Беннетта).

Острова Жаннетты, Генриетты и Беннетта открыты в 1879—1881 гг. экспедицией Джорджа Делонга на яхте «». Острова посещались также экспедициями Толля в 1902 году и Колчака в 1903 году. Другие два острова открыты гидрографической экспедицией Вилькицкого на судах «Вайгач» и «Таймыр» в 1914 году.

См. также 
 Залив Де-Лонга

Примечания 

Острова Де-Лонга